Колонија Густаво Дијаз Ордаз има више значења:

 Колонија Густаво Дијаз Ордаз (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Густаво Дијаз Ордаз (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Густаво Дијаз Ордаз, Тортугас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику